Мюльберг  (нем. Mühlberg) — многозначный термин.

 Мюльберг (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. 
 Мюльберг (Эльба) — город в Германии, в земле Бранденбург.

Персоналии 
 Мюльберг, Калио Эвальдович (1928—2018) — советский и украинский кларнетист и педагог, профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Украины.
 Мюльберг, Карл (1890—1922) — русский революционер, деятель революционного движения в Эстонии.
 Мюльберг, Ханс (1906—1999, после 1935 года Ханс Каури) — эстонский энтомолог, зоолог и политик.